Por Patricia Pérez puede referirse a:

Patricia Pérez (actriz) (1973-), actriz y presentadora española.
Patricia Pérez Goldberg, abogada chilena, ministra de Justicia.
Patricia Pérez Peña (1978-), futbolista mexicana.
Patricia Pérez (artista), artista uruguaya.
Patricia Pérez Fos (2004-), gimnasta rítmica española.